Intertotocupen 1997 var 1997 års upplaga av Intertotocupen ("Tipscupen"). Samtliga finaler vanns av lag från Frankrike; Lyon, Bastia och Auxerre. Alla tre lagen gick vidare till Uefacupen 1997/1998.

Gruppspel
Gruppspelet bestod av 12 grupper om 5 lag i varje grupp. Lagen möter varje lag en gång, vilket ger fyra matcher per lag - varav två hemmamatcher och två bortamatcher. Vinnaren i varje grupp gick vidare till semifinalerna.

Grupp 1

Grupp 2

Grupp 3

Grupp 4

Grupp 5

Grupp 6

Grupp 7

Grupp 8

Grupp 9

Grupp 10

Grupp 11

Grupp 12

Slutspel

Slutspelsträd

Semifinaler

Finaler

De tre vinnarna gick vidare till Uefacupen 1997/1998.

Se även 
 Uefa Champions League 1997/1998
 Uefacupen 1997/1998

Referenser

Webbkällor 

1997
Fotbollssäsongen 1997
1997 i Europa